BCP – Bataliony  Centralnego Podporządkowania,  pododdziały Milicji Obywatelskiej
 BCP – La Banque Centrale Populaire, bank w Maroku
 BCP – Banco Comercial Português, portugalski bank uniwersalny, działający pod marką Millennium bcp
 BCP – Banco de Crédito del Perú, bank w Peru
 BCP – Best Current Practice, rodzaj dokumentów RFC
 BCP – Bournemouth, Christchurch and Poole – dystrykt w hrabstwie ceremonialnym Dorset, w Anglii
 BCP – Business Continuity Planning, Planowanie  ciągłości działania